Hamiche peut faire référence à : 
 Daniel Hamiche (1947-2020), journaliste, essayiste et éditeur catholique français. 
 Agouni Hamiche, un village de Kabylie.

Homonymie de patronyme